Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 27. bis 30. September 2019 im BK Snooker in Lwiw stattfand.

Anton Kasakow setzte sich im Finale gegen den Titelverteidiger Wladyslaw Wyschnewskyj mit 4:0 durch und wurde mit 14 Jahren, 10 Monaten und 22 Tagen als bislang jüngster Spieler ukrainischer Meister. Den dritten Platz belegten Serhij Petrasch und Julian Bojko. Zum ersten Mal seit seinem Sieg 2016 nahm Rekordmeister Serhij Issajenko wieder teil und schied im Achtelfinale gegen Kasakow aus. Die drei teilnehmenden Frauen, Marija Issajenko, Marharyta Lissowenko und Julija Malachowa, schieden in der Vorrunde aus und gewannen dabei jeweils ein Spiel.

Modus 
Die 35 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Rundenturniermodus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Finalrunde

Finale 
Im Finale traf Titelverteidiger Wladyslaw Wyschnewskyj, der zum dritten Mal in Folge im Endspiel stand, auf den 14-jährigen Anton Kasakow, der zum dritten Mal an der nationalen Meisterschaft teilnahm und in den beiden Vorjahren jeweils im Halbfinale an Wyschnewskyj gescheitert war. Kasakow setzte sich mit 4:0 klar durch und wurde als bislang jüngster Spieler ukrainischer Meister.

Einzelnachweise 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Lwiw